Il termine inglese redoubt significa ridotta.

Geografia
 Monte Redoubt (Alaska), montagna e vulcano dell'Alaska, USA
 Monte Redoubt (Washington), montagna dello stato di Washington, USA
 Monte Redoubt (Alberta), montagna del Banff National Park, Canada